Изумрудное — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Изумрудное — село в Абайском районе Карагандинской области.

Россия 
 Изумрудное — село в Нововаршавском районе Омской области.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Изумрудное — село в Джанкойском районе.

См. также 
 Изумрудный